Тетракарпея тасманийская () — единственный вид рода Тетракарпея () монотипного семейства Тетракарпеевые () порядка Камнеломкоцветные ().

Ареал 
Встречается в субальпийских районах Тасмании.

Ботаническое описание 
Тетракарпея тасманийская представляет собой прямостоячий, ветвящийся, вечнозелёный, неопушённый кустарник. Может достигать различной высоты, как правило, от 0,15 до 0,6 м, но иногда достигает высоты 1 м и ширины 0,7 м.

Форма листа может быть от эллиптической до обратноланцетовидной. Листовая пластинка длиной около 25 мм и шириной около 8 мм, а черешок длиной около 2 мм. Край листа острозубчатый или округлозубчатый. Эпидерма обеих сторон листа покрыта толстым слоем кутикулы.

Соцветия — компактные прямостоячие кисти, расположенные на концах побегов, до 5 см длиной. Цветение осенью. Цветки двуполые, актиноморфные, шириной 5-10 мм. Чашелистиков 4. Лепестков также 4, они белые и имеют лопатовидную форму.

Тычинок 4 или 8. Если их 4, то они располагаются на той же окружности, что и чашелистики супротивно им. Пыльники прикреплены у основания.

Завязь верхняя и состоит из 4 плодолистиков, больших по размеру остальной части цветка. Плодолистики обычно раздельные, но иногда случается так, что 2 или 3 из них срастаются у основания или, реже, на половину своей длины. Они прямостоячие, шов проходит по брюшной стороне столбика. Плацента проходит с двух сторон от шва и несёт 1-3 ряда крошечных многочисленных яйцеклеток. Эти яйцеклетки могут иметь как один слой оболочки, так и 2. После цветения завязь в размерах практически не увеличивается.

Плод состоит из 4 листовок, соединённых у основания.

Родственные связи 
Название Tetracarpaea, данное Уильямом Джексоном Гукером в 1840 году, указывает на 4 заметных раздельных плодолистика. В то время Гукер писал:Этот красивый кустарник является совершенно новым для меня: хотя он сильно отличается такими чертами, как листья и плодоношение, от порядка Cunoniaceae, я думаю, что его можно отнести именно к нему. 4 плодолистика, давшие ему родовое название, являются абсолютно свободными друг от друга даже на самых ранних этапах развития завязи.

Гукер не использовал современную таксономическую номенклатуру. Он отнёс тетракарпею к тому, что потом стали называть семейством Кунониевые (). С того времени и до конца XX века большая часть авторов относила этот род к одному из семейств Кунониевые (), Эскаллониевые () или Камнеломковые (). Тогда эти семейства считались родственными, но в наше время их относят к разным порядкам.

Семейство кунониевые относится к порядку Кисличноцветные (). Эскаллониевые ещё более отстоят от тетракарпеи, являясь членом группы астерид (Asterids), называемой кампанулиды (campanulids). В системе APG III оно относится к монотипному порядку Эскаллониецветные (). Филогенетический анализ ДНК поместил тетракарпею в порядок Камнеломкоцветные (), но не к семейству камнеломковые, которое в данный момент определяется значительно более узко, чем до 2001 года.

История 
После того, как Гукер назвал новый род Tetracarpaea и поместил его в Cunoniaceae, такая классификация была поддержана Джорджем Бентамом, который отнёс тетракарпею к тому же семейству. Бентам ошибочно приписал название к «Hook.f.» (), и эта ошибка воспроизводится и сегодня. В 1865 году Гукер и Бентам перенесли тетракарпею из кунониевых к эскаллониевым.

Адольф Энглер поместил тетракарпею в семейство камнеломковые, однако он определял его настолько широко, что нынешнее семейство эскаллониевые входило туда в ранге подсемейства. Сперва он включил тетракарпею в подсемейство Escallonioideae, позднее выделил в собственное подсемейство.

В 1943 году Такэносин Накаи выделил тетракарпею в самостоятельное семейство Тетракарпеевые. Таким образом, он был первым, кто употребил название Tetracarpaeaceae. Джон Хатчинсон не последовал этому выделению и отнёс этот род к эскаллониевым.

Артур Кронквист отнёс тетракарпею к семейству Крыжовниковые (). По современным представлениям это семейство включает лишь один род Смородина () и является родственным камнеломковым. Армен Тахтаджян в разные годы включал тетракарпею то в эскаллониевые, то в тетракарпеевые. Позднее, в 2009 году, он поместил её в тетракарпеевые.

В 1988 году Matthew H. Hils и др. провели детальное исследование анатомии древесины и листьев тетракарпеи. Они пришли к заключению, что тетракарпея значительно ближе стоит к камнеломковым, чем к эскаллониевым.

Первые молекулярные филогенетические исследования порядка камнеломкоцветные дали неубедительные результаты, поскольку находили лишь слабую статистическую поддержку. В 2008 году, сравнивая последовательности ДНК в повторяющихся участках генома хлоропластов, Shuguang Jian и др. определили положение тетракарпеи в порядке камнеломкоцветные. В настоящий момент, согласно системе APG III, тетракарпея является единственным представителем семейства тетракарпеевые этого порядка.

Литература 
 Richard K. Brummitt. 2007. "Tetracarpaeaceae" pages 316-317. In: Vernon H. Heywood, Richard K. Brummitt, Ole Seberg, and Alastair Culham. Flowering Plant Families of the World. Firefly Books: Ontario, Canada. ISBN 978-1-55407-206-4.
 Klaus Kubitzki. 2007. "Tetracarpaeaceae" pages 456-457. In: Klaus Kubitski (editor). The Families and Genera of Vascular Plants volume IX. Springer-Verlag: Berlin;Heidelberg, Germany.
 
 Shuguang Jian, Pamela S. Soltis, Matthew A. Gitzendanner, Michael J. Moore, Ruiqi Li, Tory A. Hendry, Yin-Long Qiu, Amit Dhingra, Charles D. Bell, and Douglas E. Soltis. 2008. "Resolving an Ancient, Rapid Radiation in Saxifragales". Systematic Biology 57(1):38-57.
 John W. Wrigley and Murray Fagg. 2003. Australian Native Plants fifth edition. Reed New Holland, Australia.
 Armen L. Takhtajan (Takhtadzhian). Flowering Plants second edition (2009), pages 304-305. Springer Science+Business Media. ISBN 978-1-4020-9608-2.
 Frances Bodkin. 1986. "Encyclopaedia Botanica: The Essential Reference Guide to Native and Exotic Plants in Australia". Angus and Robertson, Publishers: New South Wales, Australia; London, England.
 William Jackson Hooker. 1840. Hooker's Icones Plantarum volume 3. page 56 and table 264. Longman, Orme, Brown, Green, and Longmans: London, England.
 Peter F. Stevens. 2001 onwards. Angiosperm Phylogeny Website At: Missouri Botanical Garden Website.
 Jason C. Bradford, Helen C. Fortune-Hopkins, and Richard W. Barnes. 2004. "Cunoniaceae". pages 91–111. In: Klaus Kubitski (editor). The Families and Genera of Vascular Plants volume VI. Springer-Verlag: Berlin;Heidelberg, Germany.
 Richard C. Winkworth, Johannes Lundberg, and Michael J. Donoghue. 2008. "Toward a resolution of Campanulid phylogeny, with special reference to the placement of Dipsacales". Taxon 57(1):53-65.
 Douglas E. Soltis, Robert K. Kuzoff, Mark E. Mort, Michael Zanis, Mark Fishbein, Larry Hufford, Jason Koontz, and Mary K. Arroyo. 2001. "Elucidating deep-level phylogenetic relationships in Saxifragaceae using sequences for six chloroplastic and nuclear DNA regions". Annals of the Missouri Botanical Garden 88(4):669-693.
 George Bentham. 1864. Flora Australiensis volume 2, page 445. Lovell Reeve & Co.: London, England. (see External links below).
 George Bentham and Joseph Hooker. 1865. Genera Plantarum volume 1, part 2, pages 648-649. Lovell Reeve & Co.; Williams & Norgate: London, England.
 H.G. Adolf Engler. 1930. "Tetracarpaea" page 183. In: H.G. Adolf Engler and Karl A.E. Prantl (editors). 1930. Die Natürlichen Pflanzenfamilien volume 18a. Verlag von Wilhelm Engelmann: Leipzig, Germany.
 Takenoshin Nakai. 1943. Chosakuronbun Mokuroku: 244. 20 Jul 1943.
 John Hutchinson The Families of Flowering Plants 3rd edition. 1973. Oxford University Press.
 Arthur John Cronquist. 1981. "Grossulariaceae" pages 558-561. In: An Integrated System of Classification of Flowering Plants. Columbia University Press: New York, NY, USA. ISBN 978-0-231-03880-5

Ссылки 
 APG III 
 Tetracarpaea In: Flowering Plants (Takhtajan)
 Tetracarpaea in Icones Plantarum
 Tetracarpaeaceae At: Saxifragales At: Angiosperm Phylogeny Website At: Missoure Botanical Garden Website
 Tetracarpaea In: Flora Australiensis
 Tetracarpaea In: Genera Plantarum 1865
 Family and Suprafamilial Names At: James L. Reveal

Семейства растений
Монотипные роды растений
Камнеломкоцветные